Ruvo steht für:

 Ruvo del Monte, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Potenza in der Basilikata
 Ruvo di Puglia, eine süditalienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Bari in der Region Apulien

Ruvo ist der Familienname oder Herkunftsname folgender Personen:

 Giulio de Ruvo, italienischer Cellist und Komponist